Денис Геннадьевич Ян (род. 14 апреля 1997, Портленд, США) — российский хоккеист, нападающий. Игрок клуба КХЛ «Торпедо».

Карьера 
Денис Ян родился в Соединённых штатах, однако позже его семья переехала в Москву, где с пяти лет Ян стал заниматься хоккеем. Является воспитанником московских школ «Вымпел» и ЦСКА. В 2011 году Денис вернулся за океан, где продолжил выступления на юниорском уровне, вплоть до приглашения в состав юниорской сборной США, для участия в мемориале Глинки. На драфте НХЛ 2015 Денис Ян был выбран командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».

С 2014 по 2017 год выступал на уровне Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), в составе «Шавиниган Катарактес». С 2017 по 2020 год выступал на уровне Американской хоккейной лиги (AHL), в составе аффилированного «Сиракьюз Кранч».

В январе 2021 года впервые переехал играть в Европу на взрослом уровне, в Австрию, где он заключил контракт с клубом «Блэк Уингз 1992» выступающем на уровне Австрийской хоккейной лиги (ICEHL). Этому переходу поспособствовал тот факт, что из-за COVID-19 все соревнования в соединённых штатах завершились досрочно и для поддержания формы необходимо было, либо тренироваться по индивидуальной программе, либо искать временный клуб. Сезон 2021/2022 вновь провёл в США, выступая за «Гранд-Рапидс Гриффинс» — фарм-клуб «Детройт Ред Уингз».

В мае 2022 года, в результате масштабного обмена между ярославским «Локомотивом», который, в своё время, получил права на Дениса Яна и нижегородским «Торпедо», в Ярославль отправился хоккеист Иван Чехович, а систему нижегородцев пополнили Александр Дарьин, Ян, Владислав Фирстов и Максим Летунов. В начале июля того же года Ян подписал годичное, одностороннее соглашение с «Торпедо». 3 сентября, в своей первой же игре забил гол в ворота магнитогорского «Металлурга».

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Шавиниган Катарактс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки ХК «Блэк Уингз Линц»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород